Freiberg kan avse:

Personer
 Marcos Abraham Freiberg (1911–1990), en argentinsk herpetolog

Geografi

Tjeckien
 Freiberg – det tyska namnet på en stad i Böhmen, se Příbram
 Freiberg – det tyska namnet på en stad i Mähren, se Příbor

Tyskland 

 Freiberg am Neckar, ort och kommun i Baden-Württemberg, 
 Freiberg, Sachsen, stad och kommun i Sachsen,

Se även
 Landkreis Freiberg – en tidigare administrativ enhet i Sachsen